w Polsce
 Kamień Mały – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Witnica 
 Kamień Mały – część wsi Kamień Duży w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Kamień Mały – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Kamień Mały – gromada

Zobacz też
 Kamień
 Kamień Duży